Pizzuti est un patronyme porté notamment par :
 
 Juan José Pizzuti (1927-2020), footballeur argentin ;
 Pietro Pizzuti (1958-), comédien, auteur, traducteur, et metteur en scène italien.
 Riccardo Pizzuti (1934-), acteur et cascadeur italien.

Patronyme italien